Ojanperä ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Ojanperä (1856–1916), finnischer Opernsänger (Bass) und Gesangspädagoge
 Olavi Ojanperä (1921–2016), finnischer Kanute